Новоуспеновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоуспеновка — село в Акбулакском районе Оренбургской области.

Украина 
 Новоуспеновка — село в Весёловском районе Запорожской области.